Slovo garderoba může mít více významů:
veškerý obsah šatníku konkrétní osoby
sklad divadelních kostýmů v určitém divadle
šatna (v divadle, v muzeu, v galerii apod.)